Skidel'skiy Rayon är en kommun i Belarus.   Den ligger i voblasten Hrodnas voblast, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Minsk.

Omgivningarna runt Skidel'skiy Rayon är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Skidel'skiy Rayon är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Källor 

Historiska indelningar i Hrodna voblasć
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll